Казакбаев — фамилия; имеет женскую форму Казакбаева.
 Казакбаев, Абдисамет (1898—1959) — советский государственный деятель. Председатель Президиума Казахской ССР.
 Казакбаев, Абдыкаир — советский государственный деятель, министр культуры Киргизской ССР, секретарь ЦК КП Киргизии, председатель Верховного совета Киргизской ССР.
 Казакбаев, Владимир Манзурович (род. 1991) — киргизский футболист.
 Казакбаев, Руслан Айтбаевич (род. 1967) — киргизский государственный деятель, министр иностранных дел Киргизии.
 Казакбаев, Филюз Хасанович (род. 1971) — российский танцовщик, балетмейстер, народный артист Башкирии.